Sogni di gloria – film del 2001
Sogni di gloria – film del 2014
Sogni di gloria – colonna sonora del film di cui sopra